Graaf pode ser:

Reinier de Graaf
Van der Graaf Generator
Folículo de Graaf

Desambiguação